Maria Luísa da Bulgária (Sófia, 13 de janeiro de 1933) é uma princesa da Bulgária por direito próprio, e foi princesa de Leiningen durante o seu primeiro casamento.

Biografia 

Nasceu em Sófia, sendo a primeira filha do rei Bóris III da Bulgária e de sua consorte, a princesa Joana de Saboia. É irmã de Simeão II da Bulgária. 

Depois da abolição da monarquia a 15 de setembro de 1946, a princesa, com a sua mãe e irmão, partiram no dia seguinte para o exílio no Egito, e posteriormente, estabeleceram-se na Espanha.

A Princesa Maria Luísa em primeiras núpcias casou-se civilmente a 14 de janeiro de 1957 em Amorbach, e religiosamente a 20 de fevereiro de 1957 em Cannes, com o Príncipe Carlos Vladimiro de Leiningen (1928-1990), filho da Grande-Duquesa Maria Kirillovna da Rússia. Tiveram descendência, e o casamento acabou em divórcio em 1968.

São seus filhos:

 Príncipe Carlos Boris Francisco Markwart de Leiningen (nascido em 1960).
 Príncipe Hermann Frederico de Leiningen (nascido em 1963).

A Princesa Maria Luísa contraiu matrimônio a 16 de novembro de 1969 com o cidadão polaco Bronisław Tomasz Andrzej Chrobok (nascido em 1933), em Toronto, e também tem descendência deste casamento.

São seus filhos:

 Princesa Alexandra-Nadejda María Chrobok de Koháry (nascida em 1970). casada em 2001 em Estoril, Portugal com Jorge Champalimaud Raposo de Magalhães (sobrinho neto de António Champalimaud). Tiveram três filhos - o Príncipe Luís de Magalhães de Kohary (ou Saxe-Coburgo-Kohary) e as Princesas Giovanna e Clémentine de Magalhães de Kohary.
 Principe Pawel Chrobok de Koháry (nascido em 1972).

O seu irmão Simeão cedeu-lhe o título de Príncipe/Princesa de Koháry para ela e os descendentes do seu segundo casamento, em 2012.

Vida profissional 
A Princesa Maria Luísa é membro do conselho diretivo da Universidade Americana da Bulgaria.

A 13 de maio de 2012, a Princesa Maria Luísa recibeu un Doutoramento Honorario em Letras Humanas pela Universidade Americana da Bulgaria.

Antepassados

Casa de Saxe-Coburgo-Gota
Naturais de Sófia
Casa de Koháry
Casa de Leiningen
Princesas búlgaras
Princesas de Leiningen
Búlgaros do século XX
Búlgaros do século XXI